Шах Исмаил:

 Шах Исмаил — мугамная опера азербайджанского композитора Муслима Магомаева.
 Шах Исмаил Хатаи — конечная станция второй линии Бакинского метрополитена.